Sima je lahko:
 Sima, naselje na Madžarskem 
 Sima, priimek več znanih ljudi
 sima, arhitekturni element strehe templja v starogrški arhitekturi
 Sima, zvezda v ozvezdju Rib (Gama Rib, γ Psc)
sima, finska pijača